Šťastný oder Stastny ist ein tschechischer und slowakischer Familienname mit der Bedeutung glücklich oder Glück bringend.

Bekannte Namensträger 

 Andrej Šťastný (* 1991), slowakischer Eishockeyspieler
 Anton Šťastný (* 1959), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Bohuslav Šťastný (* 1949), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 František Šťastný (1927–2000), tschechoslowakischer Motorradrennfahrer
 Fritz Stastny (1908–1985), deutsch-österreichischer Ingenieur
 Leopold Šťastný (1911–1996), slowakischer Fußballspieler
 Marián Šťastný (* 1953), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Paul Stastny (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Peter Šťastný (* 1956), tschechoslowakischer Eishockeyspieler und slowakischer Politiker
 Yan Stastny (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch 
 Stiassny (eingedeutschte Variante)

Weblinks 
 Geogen Onlinedienst

Familienname